Llei de Seguretat Nacional, llei sobre seguretat nacional aprovada el 2015 a Espanya
 Llengua de signes nicaragüenca, llengua de signes per a sords desenvolupada a Nicaragua
 NAT massiu (del seu nom en anglès Large-Scale NAT), eina de disseny de xarxes informàtiques IPv4
 Logical Sector Number, nombre que identifica cada sector d'emmagatzematge de fitxers informàtics a la norma ISO 9660
 Lsn també és l'abreviatura de la larsenita, mineral de la classe dels silicats